

Muziek 
 Smash Hits (Jimi Hendrix), een hitverzamelaar van Jimi Hendrix uit 1968
 Smash Hits (Tom Jones), een album van Tom Jones uit 1968 met coverversies
 Smash Hits (All Star United), een album van All-Star United uit 2000
 Smash Hits (lied), een lied uit 2007 van Kid Canaveral

Media 
 Smash Hits (tijdschrift), een voormalig Brits muziekblad (1978-2006)
 Smash Hits Radio, een voormalige Britse digitale radiozender

Video
 Guitar Hero, Smash Hits, een videospel uit 2009
 Smash Hit, een videospel uit 2014 van Mediocre AB